Джон Кроуфорд (; 13 сентября 1920 — 21 сентября 2010) — американский актёр. Начал сниматься в кино с 1940 года и появлялся в эпизодических ролях на протяжении многих лет. Затем снялся в нескольких фильмах в Великобритании в конце 1950-х и начале 1960-х. Когда он вернулся в США, играл второстепенные роли в нескольких фильмах, много снимался для телевидения.
Кроуфорд умер в возрасте 90 лет от инсульта.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки